Новак Ђоковић је четврти пут освојио титулу. У финалу је савладао Роџера Федерера са 6:3, 6:7(5:7), 6:2.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Роџер Федерер (финале)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Кеј Нишикори (четврто коло)
  Милош Раонић (полуфинале)
  Станислас Вавринка (друго коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Томаш Бердих (четвртфинале)
  Марин Чилић (друго коло)
  Григор Димитров (треће коло)
  Фелисијано Лопез (четвртфинале)
  Жил Симон (четврто коло)
  Ернестс Гулбис (треће коло)
  Роберто Баутиста Агут (треће коло)
  Кевин Андерсон (треће коло)
  Томи Робредо (четврто коло)

  Џон Изнер (четврто коло)
  Фабио Фоњини (друго коло)
  Пабло Куевас (треће коло)
  Иво Карловић (друго коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Гиљермо Гарсија-Лопез (друго коло)
  Леонардо Мајер (одустао пре почетка турнира)
  Жилијен Бенето (друго коло)
  Филип Колшрајбер (треће коло)
  Лукаш Росол (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Сантијаго Хиралдо (друго коло)
  Андреас Сепи (треће коло)
  Жереми Шарди (друго коло)
  Бернард Томић (четвртфинале)
  Жил Милер друго коло)

 Жреб 

 Завршница 

 Група 4 

 Група 7 

 Група 8 

 Квалификанти 

 Срећни губитник 
  Данијел Химено-Травер

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Девети квалификант

Десети квалификант

Једанаести квалификант

Дванаести квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2015.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно